Oszeningken, auch Oscheningken, ist der deutsche Name zweier Orte in der russischen Oblast Kaliningrad:
 Karpinskoje im Rajon Nesterow (Oszeningken, 1936–1938 Oscheningken, 1938–1946 Pfalzrode im Kreis Goldap/Ostpreußen)
 Oneschino im Rajon Osjorsk (Oszeningken, 1936–1938 Oscheningken, 1938–1946 Hasenbrück im Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen, heute nicht mehr existent)